Котловка () — деревня в Островецком районе Гродненской области. Входит в состав Ворнянского сельсовета. До 2013 года деревня входила в состав Трокеникского сельсовета. Вероятно, название произошло от слов «котлован» или «котловина». Около Котловки находится одноимённый пограничный пропускной пункт с Литвой.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Островецкого района